

Cinema 
 The Master Mind – film muto statunitense in bianco e nero del 1914
 Mastermind – film del 1976 con Zero Mostel
 Masterminds - La guerra dei geni – film del 1997 con Patrick Stewart
 Wallander – Mastermind – film del 2005 incentrato sulla figura del detective della polizia svedese Kurt Wallander, diretto da Peter Flinth
 Masterminds – film del 2013 diretto da David Keary
 Masterminds - I geni della truffa (Masterminds) – film del 2016 diretto da Jared Hess

Fumetti 
 Jason Wyngarde – conosciuto anche come Mastermind, criminale della Marvel Comics, avversario degli X-Men
 Lady Mastermind – una delle figlie
 Martinique Jason – conosciuta anche come Mastermind, l'altra figlia
 Mastermind – computer fittizio dei fumetti Marvel Comics, nemico di Capitan Bretagna

Musica 
 Mastermind – gruppo progressive rock del New Jersey
 Mastermind – gruppo power metal giapponese
 Dr. Mastermind – gruppo rock statunitense
 Herbie the Mastermind – DJ britannico
 Mastermind – album del 2005 di Tina Cousins
 Mastermind – album del 2010 dei Monster Magnet
 Mastermind – EP del 2010 dei gruppo sud-coreano Beast
 Mastermind – canzone del 1997 dell'album Cryptic Writings dei Megadeth
 Mastermind – canzone del 1999 dell'album The Millennium Bell di Mike Oldfield
 Mastermind – canzone del 2000 dell'album Deltron 3030 dei Deltron 3030
 Mastermind – canzone del 2008 dell'album If dei Mindless Self Indulgence
 Mastermind – album del 2014 di Rick Ross

Psicologia 
 Mastermind – termine inglese per indicare il Genio, persona dotata di straordinaria intelligenza
 Mastermind – una delle 16 varianti di ruolo su cui si basa il Keirsey
 Mastermind (INTJ) – un Indicatore della personalità di Myers-Briggs

Televisione 
 Mastermind – quiz televisivo britannico
International Mastermind, Mastermind India, Junior Mastermind, Celebrity Mastermind spin-off del programma
 Masterminds – serie televisiva canadese in onda su History Television in Canada, e TruTV negli USA 
 Masterminds – spettacolo televisivo in onda su Time Warner TW3, che ha trasmesso i Quiz Bowl games dall'area di Albany, New York
 Masterminds – quiz televisivo irlandese incluso nel palinsesto autunnale/invernale di TV3
 Sport Mastermind – quiz televisivo britannico trasmesso per la prima volta dalla BBC nei mesi di luglio e agosto 2008
 Mastermind – personaggio della serie animata Yin Yang Yo! malefico mago che indossa guanti a manopola

Altro 
 Mastermind – tavolo da gioco astratto
 Mastermind – romanzo di James Patterson
 Mastermind School – scuola a Dacca, Bangladesh